Кви́тка Полони́ны () — бальнеологический курорт в Закарпатской области Украины. Расположен в 7 км от города Свалява, в долине реки Пиня. Входит в состав Свалявской группы курортов.

Санаторий был открыт 4 февраля 1965 года. Для лечения используются из источников три вида углекислой минеральной воды: «Лужанская-4», «Лужанская-7» и «Поляна Квасова». На территории имеются оздоровительный комплекс «Сузирья», крытый бассейн, бильярд, боулинг, конференц-залы, кафе.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт курорта Квитка Полонины

Курорты Закарпатской области
Бальнеологические курорты